Wasserburger steht für:

 Brauerei Wasserburger, ehemalige Brauerei in Dingolfing

Wasserburger ist der Familienname folgender Personen:
 Josef Wasserburger (1788–1857), bayerischer Musikant und Volkssänger
 Lina Wasserburger (1831–1901), österreichische Schauspielerin und Schriftstellerin
 Patritius Wasserburger (1700–1769), böhmisch-österreichischer Ordensmann und Autor
 Paul Wasserburger (1824–1903), österreichischer Steinmetz und Baumeister sowie Architekt
 Paula von Wasserburger (1865–1945), österreichische Schriftstellerin, Schauspielerin und Malerin